Касар-де-Касерес ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Льянос-де-Касерес.  Занимает площадь 130,47 км². Население — 4841 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 9 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Casar de Cáceres
 Mancomunidad TajoSalor
 Torta del Casar
 Ruta de la Plata

Города Касереса
Муниципалитеты Касереса